Padernesi – abitanti di Paderna
Padernesi – abitanti di Paderno Dugnano
Padernesi – abitanti di Paderno Franciacorta
Padernesi – abitanti di Paderno Ponchielli
Padernesi – abitanti di Paderno d'Adda
Padernesi – abitanti di Paderno del Grappa